Шестой Клубный Мундиалито по пляжному футболу (или Клубный Кубок Мира) — это турнир по пляжному футболу, который впервые пойдет в Москве, Россия с 27 февраля — 3 марта 2019. Матчи пройдут во дворце спорта «Мегаспорт». Это первый турнир, который пройдет не в Бразилии.

Участвующие команды 
Восемь команд подтвердили своё участие в турнире в этом году. 14 февраля 2019 года была проведена жеребьевка, на которой восемь команд разделили на две группы по четыре команды.

Групповая стадия 
Расписание матчей было опубликовано 15 февраля 2019 года.

Для всех матчей указано местное время в Москвы, (UTC+3).

Группа A

Группа В

Примечания

Ссылки 

Мундиалито по пляжному футболу
Международные спортивные соревнования в Москве
2019 год в Москве
Февраль 2019 года
Март 2019 года
Спорт в России в 2019 году
2019 год в футболе
Соревнования по пляжному футболу в России